

Musica 
 Home Free – gruppo musicale a cappella statunitense
 Home Free – album del cantautore folk-rock statunitense Dan Fogelberg

Altro 
Wanda Homefree, personaggio del fumetto Little Annie Fanny